— аниме режиссёра  из серии «Театр мировых шедевров», состоит из 51 серии. После премьеры на Fuji TV между 12 января по 28 декабря 1986 года, он также был показан по всей Японии на телеканале Animax с февраля 2007 года.

Сериал основан на романе «Поллианна» Элинор Портер. Сценарий написан японскими авторами Сайко Кумасэн и Тамао Кунихиро. Действие происходит в Америке 1920-х годов. Одиннадцатилетняя Поллианна, осиротевшая дочь пастора, отправляется жить к своей тёте Полли. Тётя не любит детей, но со временем начинает испытывать к девочке симпатию.

Роли озвучивали

Примечания

Ссылки 
 

Театр мировых шедевров
Экранизации произведений Элинор Портер
Nippon Animation